Arroyo Maciel ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Maciel (Río San Salvador), Nebenfluss des Río San Salvador, Uruguay
 Arroyo Maciel (Río Yí), Nebenfluss des Río Yí, Uruguay